Lyles ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lyles (Indiana)
 Lyles (Tennessee)
 Lyles Station (Indiana)

Lyles ist der Familienname folgender Personen:

 A. C. Lyles (1918–2013), US-amerikanischer Filmproduzent
 Anjette Donovan Lyles (1925–1977), US-amerikanische Serienmörderin
 Aubrey Lyles (1883–1932), US-amerikanischer Songwriter
 Elizabeth Lyles (* 1978), US-amerikanische Triathletin
 Kathryn Lyles, US-amerikanische Schauspielerin
 Kevin Lyles (* 1973), US-amerikanischer Leichtathlet
 Lenny Lyles (* 1936), US-amerikanischer Footballspieler
 Lester L. Lyles (* 1946), US-amerikanischer General der United States Air Force
 Noah Lyles (* 1997), US-amerikanischer Sprinter
 Trey Lyles (* 1995), kanadischer Basketballspieler
 Tyseem Lyles (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler